Huaxi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huaxi (socken i Kina, Chongqing), 
 Huaxi (socken i Kina, Sichuan, lat 29,75, long 103,23), 

Robotskapade Kinaförgreningar